Johannes Schmidt (begin 18e eeuw), Oostenrijks beeldhouwer
 Johannes Schmidt (1843-1901), Duits taalkundige
 Johannes Schmidt (1877-1933), Deens bioloog
 Johannes Schmidt (1923-2004), Deens voetballer